Municipio de Lancaster puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lancaster (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Lancaster (condado de Stephenson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Stephenson.
 Municipio de Lancaster (condado de Huntington, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Huntington.
 Municipio de Lancaster (condado de Jefferson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Lancaster (condado de Wells, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Lancaster (condado de Atchison, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Atchison.
 Municipio de Lancaster (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Lancaster (condado de Lancaster, Pensilvania),  municipio ubicado en el condado de Lancaster.